Attalia, ókori település Lüdiában
 Attalia, település Washington államban (USA)